Sneeuw, neerslag in de vorm van ijskristallen
Ruis (televisie), een gestoord televisiebeeld
Sneeuw (strip), een Belgische stripreeks